Сеземице могу бити:

 Сеземице (Пардубице), град у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Сеземице (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република